Hockeyklubben "Krylja Sovjetov" Moskva (russisk: Хоккейный клуб «Крылья Советов» Москва) er en russik ishockeyklub, der var blandt Sovjetunionens bedste klubber, og som vandt to sovjetiske mesterskaber i ishockey.

Klubben spillede 52 sæsoner i træk i den bedste sovjetiske/russiske række fra 1947 til 1999, og opnåede yderligere to sæsoner fra 2001 til 2003, samt en enkelt sæson i 2006-07.

Historie 

Klubben blev dannet i 1947 som en del af sportssammenslutningen Krylja Sovjetov, der repræsenterede den sovjetiske flyindustri.

Titler og bedrifter

Nationale resultater

Sovjetisk mesterskab 

  Vinder (2): 1956-57, 1973-74.
  Nr. 2 (4): 1954-55, 1955-56, 1957-58, 1974-75.
  Nr. 3 (9): 1949-50, 1950-51, 1953-54, 1958-59, 1959-60, 1972-73, 1977-78, 1988-89, 1990-91.

Sovjetisk pokalturnering 

  Pokalvinder (3): 1950-51, 1973-74, 1988-89.
  Pokalfinalist (2): 1951-52, 1953-54.

Internationale Hockey-Liga 

  Semifinalist (1): 1992-93.

Øverste Liga (niveau 2) 

  Nr. 2 (3): 2000-01, 2005-06, 2008-09.

Internationale resultater

Europa Cup 
  Vinder (1): 1974-75.

Spengler Cup 
  Vinder (2): 1979, 1987.

Sæsoner

Sovjetisk mesterskab 

Krylja Sovjetov deltog ikke i det første sovjetiske mesterskab i ishockey i sæsonen 1946-47, da det blev afviklet inden klubbens stiftelse. Men allerede fra mesterskabets anden sæson i 1947-48, deltog klubben i den bedste række, Klasse A.

Internationale Hockey-Liga 

Efter Sovjetunionens sammenbrud blev det nationale mesterskab erstattet af den Internationale Hockey-Liga med deltagelse af hold fra Rusland, Letland, Kasakhstan, Hviderusland og Ukraine.

I 1996 blev den Internationale Hockey-Liga nedlagt og erstattet af Ruslands Superliga, der i modsætning til IHL kun havde deltagelse af russiske hold. HK "Krylja Sovjetov" Moskvas æra i den bedste sovjetiske/russiske ishockeyrække endte i 1999 efter 52 sæsoner i træk på højeste niveau, og holdet rykkede ned i den Øverste Liga (russisk: Высшая лига, ), der på trods af navnet var den næstbedste række i russisk ishockey.

Trænere

Kilder 
 Hockeyklubben Krylja Sovjetov Moskva 
 Hockeyskolen Krylja Sovjetov 
 Hockeyarchives 
 Hockeyarenas.net - Krylia Sovetov Moskau

Noter 

Ishockeyklubber i Rusland
Sport i Moskva
Etableret i 1947
Ophørt i 2011